Мінаков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Мінаков Анатолій Олексійович (1949—2012) — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри космічної радіофізики Харківського національного університету; вчений секретар Наукової Ради відділення фізики і астрономії НАН України
 Мінаков Єгор Іванович (1854—1884) — революціонер-народник
 Мінаков Микола Пилипович (1915—2002) — літературознавець і філолог
 Мінаков Михайло Анатолійович (нар. 1971) — філософ
 Мінаков Олександр Григорович (1904—?) — український радянський державний діяч, голова виконкому Запорізької міської ради
 Мінаков Руслан Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мінаков Станіслав Олександрович (нар. 1959) — російський поет, прозаїк, есеїст, перекладач, публіцист

Прізвища на -ов